Aaron Lowe, né le  à Vancouver, est un ancien patineur artistique canadien. Sa partenaire en danse sur glace était Megan Wing. Ils patinaient ensemble depuis 1986.

Leurs entraîneurs étaient Igor Shpilband et Marina Zueva.

Le , ils ont annoncé officiellement leur retraite de la compétition.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Megan Wing

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique canadien
Naissance en octobre 1974
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006